Зайцы () — село, Удовиченковский сельский совет, Зеньковский район, Полтавская область, Украина.

Код КОАТУУ — 5321386903. Население по переписи 2001 года составляло 9 человек.

Географическое положение 
Село Зайцы находится на расстоянии в 1 км от села Руденки-Гончары. По селу протекает пересыхающий ручей с запрудой.

История 
Были приписаны к Параскевиевской церкви в Тарасовке.

Есть на карте 1869 года как Тарасовские.

Примечания